Sainte-Julie ist der Name folgender Gemeinden:
 Sainte-Julie (Ain), Frankreich
 Sainte-Julie (Québec), Kanada